Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952 odbyła się w dniach 17 – 18 lutego 1952 roku na skoczni Holmenkollbakken i trasie biegowej w Holmenkollen. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 18 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Heikki Hasu z Finlandii, który tym razem zajął drugie miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Norweg Simon Slåttvik, a trzecie miejsce zajął jego rodak, Sverre Stenersen.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952
1952